Die Divizia A 1978/79 war die 41. Spielzeit in der Geschichte der rumänischen Fußballliga Divizia A. Sie begann am 24. August 1978 und endete am 24. Juni 1979. Von Mitte Dezember bis Anfang März ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde FC Argeș Pitești.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an 34 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Die drei letztplatzierten Teams stiegen in die Divizia B ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Remis einen Punkt und für eine Niederlage keine Punkte. Falls zwei oder mehr Mannschaften am Ende der Saison punktgleich waren, entschied die Tordifferenz.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Siege – 4. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Nach der Saison 
 1. – FC Argeș Pitești – Meister und Teilnehmer am Europapokal der Landesmeister 1979/80
 2. – Dinamo Bukarest – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1979/80
 4. – Universitatea Craiova – Teilnehmer am UEFA-Pokal 1979/80
 Steaua Bukarest – Pokalsieger und Teilnehmer am Europapokal der Pokalsieger 1979/80

Absteiger in die Divizia B 
Corvinul Hunedoara, UTA Arad, FC Bihor Oradea

Aufsteiger in die Divizia A 
Universitatea Cluj, FC Olt Scornicești, FCM Galați

Torschützenliste

Weblinks 
 Saison 1978/79 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Saison 1978/79 auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1978/79
Liga-1-Saison